Вільне́в-ла-Гвіа́р, Вільнев-ла-Ґвіар () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на південний схід від Парижа, 190 км на північний захід від Діжона, 75 км на північний захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1282 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3163,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вільнев-ла-Гвіар на сайті французького Національного інституту географії
 Вільнев-ла-Гвіар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільнев-ла-Гвіар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільнев-ла-Гвіар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільнев-ла-Гвіар на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна